Forest Hill Park ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Forest Hill Park (East Cleveland, Ohio), NRHP-ID 98000072
 Forest Hill Park (Richmond, Virginia), NRHP-ID 02001446